Detta är en lista över sjöar i Vingåkers kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Vingåkers kommun. Öljaren är delad mellan Vingåkers kommun (Österåkers socken) och Katrineholms kommun (Julita socken). Delar av Tisnaren - delad med Katrineholms kommun, Södermanlands län och Finspångs kommun, Östergötlands län - och Näsnaren - delad med Katrineholms kommun - ligger också i Vingåkers kommun.

Lista

Vingåkers kommun
 Lista